Jon Aaraas (ur. 10 marca 1986 w Oslo) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Ready SK.

Swój rekord życiowy wynoszący 219 metrów ustanowił 9 lutego 2011 w Vikersund.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 34. miejsce
 2004  Stryn – 19. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 4. miejsce
 2004  Stryn – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 80.
 sezon 2006/2007: 77.
 sezon 2007/2008: 51.
 sezon 2008/2009: 87.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006/2007 – 67.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 68.
 2007 – 50.
 2009 – 38.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003 – 48.
 2005 – 54. 
 2007 – 69.
 2009 – 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 69.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 158.
 sezon 2003/2004: 47.
 sezon 2004/2005: 10.
 sezon 2005/2006: 77.
 sezon 2006/2007: 31.
 sezon 2007/2008: 19.
 sezon 2008/2009: 4.
 sezon 2009/2010: 115.
 sezon 2010/2011: 106.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Engelberg – 27 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Kranj – 5 stycznia 2008 (2. miejsce)
  Sapporo – 9 stycznia 2009 (2. miejsce)
  Iron Mountain – 14 lutego 2009 (3. miejsce)
  Brotterode – 22 lutego 2009 (2. miejsce)
  Wisła – 1 marca 2009 (3. miejsce)
  Ruka – 22 marca 2009 (2. miejsce)
  Ruka – 22 marca 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 41.
 2004: 65.
 2005: 30.
 2006: 35.
 2007: 19.
 2008: 49.
 2009: 11.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Villach – 16 września 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Rekordy skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Oslo
Urodzeni w 1986